Andorno bezeichnet:
 Andorno Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Nevada
 Andorno Micca, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Biella